Hiiu (wijk), een wijk binnen het Estische stadsdistrict Nõmme in Tallinn
 Hiiu (gemeente), een voormalige gemeente in de Estische provincie Hiiumaa